Rhonda kan verwijzen naar:
Rhonda Smith, een Canadese bassiste
Big Rhonda, een personage uit de sitcom That '70s Show
Rhonda (stripreeks), een Nederlandse stripreeks